«Каневские зори» — общественно-политическая газета Каневского района Краснодарского края. Основана 15 мая 1931 года — в то время она называлась «Знамя ударника». В 1956 году газета была переименована в «Зарю коммунизма». С 1991 года выходит как «Каневские зори». С 1995 года выходит приложение для семейного чтения — «Вечерняя газета».

Газета «Каневские зори» — обладатель Гран-при VII Всероссийского фестиваля СМИ, VIII Всероссийского фестиваля СМИ «За журналистскую акцию, получившую большой общественный резонанс», дипломант конкурса «Лучшая идея газетного бизнеса», проводимого журналом «Журналист».

Примечания 

Газеты Краснодарского края
Печатные издания, возникшие в 1931 году